Il singolare del torneo di tennis Unicredit Czech Open 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Karol Kučera che ha battuto in finale Tomáš Anzari 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Karol Kučera (Campione)
 Radomír Vašek (quarti di finale)
 Sjeng Schalken (primo turno)
 Chris Wilkinson (primo turno)

 Adrian Voinea (primo turno)
 Joost Winnink (quarti di finale)
 Jiří Novák (quarti di finale)
 Eyal Ran (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 1994